44-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Российская империя, СССР, Россия

Пехотные дивизии
 44-я пехотная дивизия (Российская империя)

Стрелковые дивизии
 44-я Киевская Краснознамённая стрелковая дивизия РККА РСФСР, СССР  (24 апреля 1941 года переформирована в 44-ю горнострелковую)
 44-я Чудовская Краснознамённая стрелковая дивизия (СССР)
 44-я гвардейская Барановичская стрелковая дивизия (СССР)

Горнострелковые дивизии
 44-я Киевская Краснознамённая горнострелковая дивизия (СССР) (переформирована 24 апреля 1941 года из 44-й стрелковой Киевской Краснознамённой дивизии)

Танковые дивизии
 44-я танковая Лисичанская Краснознамённая дивизия (СССР, формирования 1957 года)
 44-я учебная танковая Лисичанская Краснознамённая дивизия

Дивизии ПВО
 44-я дивизия ПВО — соединение Береговых войск Балтийского флота РФ.

Ракетные дивизии
 44-я ракетная Камышинская дивизия

Другие страны
 44-я пехотная дивизия (вермахт)